Актан Акайулы (примерно 1770 поселение Тулькикашкан Казалинского района Кызылординской области — 1854, Актобинская область) — батыр из рода каракесек племени алимулы. Сподвижник Жанкожа-батыра, принимал участие в походах на хивинские, кокандские крепости. Проявил героизм при взятии крепости Бескала (1842). Могила Актана находится в местности Тебенсай в Актобинской области. В его честь названо село.

Литература

Ссылки 
 http://inform.kz/rus/article/2209755

Казахские батыры